Op de Open Franse Tenniskampioenschappen 2002 speelden de mannen  in het dubbelspel van 27 mei tot en met 9 juni. De ongeplaatste Nederlander Paul Haarhuis en de Rus Jevgeni Kafelnikov wonnen het toernooi door in de finale de als tweede geplaatste Bahamaan Mark Knowles en Canadees Daniel Nestor te verslaan met 7-5, 6-4.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Officiële website Roland Garros
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Roland Garros
ITF-toernooi in 2002